Аделунг або Аделунґ () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Йоганн Крістоф Аделунґ — німецький філолог, представник німецького Просвітництва
 Федір Аделунг — російський історик, мовознавець, бібліограф

Див. також 
 Пік Аделунга